Antoine de Monaco, nom de trois souverains de Monaco, de la famille Grimaldi :
Antoine () de Monaco (Antonio Grimaldi) (????-1358), co-seigneur de Monaco de 1352 à 1357 (ne doit pas être confondu avec Antonio Grimaldi (1300-1358), seigneur d'Antibes, de Prats, de La Vallée et de Lantosque, amiral de la flotte génoise) ;
Antoine (II) de Monaco (Antonio Grimaldi) (????-1427), co-seigneur de Monaco de 1419 à 1427 ;
Antoine  de Monaco (1661-1731), prince souverain de Monaco de 1701 à 1731.

Voir aussi la page d'homonymie .